Seznam divizij z zaporedno številko 39.

Seznam 
 Pehotne
 39. pehotna divizija (Indija)
 39. pehotna divizija (Poljska)
 39. pehotna divizija (ZDA)
 39. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi